Predigerhaus der Zionskirche steht für:

 Predigerhaus der Zionskirche (Berlin, Griebenowstraße), das erste für die Berliner Zionsgemeinde erbaute Predigerhaus
 Predigerhaus der Zionskirche (Berlin, Schwedter Straße), das zweite für die Berliner Zionsgemeinde erbaute Predigerhaus